Zope Public License — это лицензия на свободное программное обеспечение, используемая в основном для сервера приложений Zope. Эта лицензия похожа на общеизвестную лицензию BSD, однако ZPL также добавляет положения, запрещающие использование товарного знака и требующие документального подтверждения всех изменений.

Ссылки 
 Zope Public License v2.0 на сайте Open Source Initiative
 Zope Public License v2.1 в Internet Archive копии Zope.org

Свободные лицензии
Zope